Division 1 i innebandy för herrar 1991/1992 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar för säsongen 1990/1991. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordöstra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner. IBK Lockerud blev svenska mästare efter finalseger mot Sjöstads IF med 2-1 i matcher.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordöstra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Kvartsfinalkval
8 februari 1992: Pixbo IBK-Hovshaga AIF 2-4
8 februari 1992: Kolarbyn/Fagersta IF-Haninge IBK 2-3
9 februari 1992: Haninge IBK-Guldstaden IB 2-4
9 februari 1992: Hovshaga AIF-Sjöstads IF 3-5
15 februari 1992: Sjöstads IF-Pixbo IBK 4-6
16 februari 1992: Guldstaden IB-Kolarbyn/Fagersta IF 5-3

Kvartsfinaler
22 februari 1992: Balrog IK-Sjöstads IF 3-4 efter straffslag
22 februari 1992: FK Luleå-Jönköpings IK 3-6
22 februari 1992: KFUM Örebro-Mora IBK 8-2
23 februari 1992: IBK Lockerud-Guldstaden IB 5-4
29 februari 1992: Sjöstads IF-Balrog IK 7-5 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)
29 februari 1992: Guldstadens IB-IBK Lockerud 3-4 (sudden death, IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
29 februari 1992: Mora IBK-KFUM Örebro 4-3
29 februari 1992: Jönköpings IK-Luleå FK 5-7
1 mars 1992: Jönköpings IK-Luleå FK 4-1 (Jönköpings IK vidare med 2-1 i matcher)
1 mars 1992: Mora IBK-KFUM Örebro 2-6 (KFUM Örebro vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
14 mars 1992: IBK Lockerud-KFUM Örebro 7-6 (sudden death)
14 mars 1992: Jönköpings IK-Sjöstads IF 2-6
21 mars 1992: KFUM Örebro-IBK Lockerud 4-5 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
21 mars 1992: Sjöstads IF-Jönköpings IK 6-1 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)

Finaler
27 mars 1992: IBK Lockerud-Sjöstads IF 7-5
4 april 1992: Sjöstads IF-IBK Lockerud 7-3
5 april 1992: Sjöstads IF-IBK Lockerud 4-5 (IBK Lockerud svenska mästare med 2-1 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Externa länkar

Sport i Sverige 1991
Sport i Sverige 1992
1991
Innebandysäsongen 1991/1992